Wojciech Góralczyk (1924–1994) – polski prawnik, specjalista prawa międzynarodowego publicznego 
 Wojciech Góralczyk (ur. 1951) – polski prawnik, specjalista prawa administracyjnego, syn powyższego